Ashes in the Brittle Air è il terzo album in studio del gruppo darkwave statunitense Black Tape for a Blue Girl, pubblicato nel 1989.

Tracce

Collegamenti esterni